Gecko - uma família de répteis escamados da família dos lagartos;
Ou ainda:
Gecko - um motor de layout, originalmente criado pela Netscape e, atualmente, desenvolvido pela Mozilla Foundation.

Veja também
Gekko

Desambiguação